YCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caribou Island (OT) (Canada)